

Personen 
Adam Petri (16e eeuw), Zwitser drukker en uitgever uit de middeleeuwen
Alexandra Petri (1988-), Amerikaans columnist van The Washington Post, dochter van Tom Petri
Bolette Petri-Sutermeister (1920-2018), Zwitsers schrijfster
Carl Adam Petri (1925-2010), Duits wiskundige en computerwetenschapper, uitvinder van petrinet
Edward P. Petri (1884-1949), Amerikaanse politicus en zakenman
Elio Petri (1929-1982), Italiaans filmmaker
Ellen Petri (1982-), Miss België 2004
Francisca Petri (1972-), Duits actrice
György Petri (1943-2000), Hongaars dichter
Hans Petri (1919-1996), Nederlands beeldhouwer
Heather Petri, (1978-)Amerikaans waterpoloster 
Heinrich Petri oftewel Henricus Petrus 
Julius Richard Petri (1852-1921), Duits bacterioloog, uitvinder van Petrischaal
Karlijn Petri (1978-), Nederlands hockeyster
Laurentius Petri (1499-1573, aartsbisschop van Zweden
Leo Petri (1876-1961), Duits militair tijdens Tweede Wereldoorlog 
Luca Petri (1989-), Italiaans voetballer
Mario Petri (1922-1985), Italiaans bas binnen operarepertoire
Michala Petri (1958), Deens blokfluitiste
Mike Petri (1984), Amerikaanse rugbyspeler
Olaus Petri (1493-1552). Zweeds kerkhervormer, broer van Laurentius
Petrus Petri (13e eeuw), Spaans architect 
Philipp Petri (1800-1868), Duits schilder
vader van Heinrich Petri (1834-1872), Duits schilder
Scott Petri (1960-), Amerikaans politicus
Tom Petri (1940-), Amerikaans politicus
Wilhelm Petri (Utrecht, 12 april, 1829 – aldaar, 2 augustus 1866), Nederlands hoboïst te Amsterdam en Utrecht, daarnaast allerlei beroepen; stierf in de cholera-epidemie.
Martinus Wilhelm Petri (1853-1924), Nederlands hoboïst, zoon van Wilhelm
Henri Petri (1856-1914), Nederlands violist, componist, zoon van Wilhelm 
Egon Petri (1881-1962), Nederlands pianist, zoon van Henri
Willem Petri  (1865-1950), Nederlands cellist, organist, zoon van Wilhelm

Zaken 
Petriziekte, plantenziekte funest voor wijnteelt
Petricamera, camerafabrikant uit Japan
Cathedra Petri, reliek